L'edizione 1932 del campionato polacco di calcio venne vinta dal Ruch Chorzów.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1934
Campionato polacco di calcio